Власьевская башня

 Власьевская башня — одна из оборонительных башен Пскова
 Власьевская башня — одна из оборонительных башен Ярославля